Canopus es un término que puede referirse a:

Mitología 
Canopo o Canope, en la literatura de Homero, el piloto del barco del rey Menelao.
Canopus, una deidad de la mitología lakota.
Vaso canopo, un recipiente ritual utilizado por los antiguos egipcios para guardar varios órganos internos de un cadáver momificado.

Religión 
Canopus, en la Iglesia católica, es el título griego del obispo primado de Egipto.

Historia 
Decreto de Canopus, una ordenanza política y religiosa del antiguo Egipto relativa al calendario, festividades y el culto al faraón.
Piedra Canopus o Piedra Tanis, es una piedra inscrita del antiguo Egipto, en la que se encuentra grabado el decreto de Canopus en varias lenguas. Al igual que la Piedra Rosetta, fue de gran ayuda para descifrar los jeroglíficos egipcios.

Astronomía 
Canopus o Canopo o Alpha Carinae, la estrella más brillante de la constelación de Carina. 
Canopus, una revista uruguaya especializada en astronomía.

Geografía 
Canope o Canobo, una antigua ciudad portuaria egipcia ubicada en el delta del Nilo.
Lago Canopus, un lago en el Parque Estatal Clarence Fahnestock, en EE. UU..

Tecnología 
HMS Canopus, dos barcos de la Royal Navy inglesa. 
USS Canopus, por lo menos dos barcos de la Armada de Estados Unidos.
"Canopus" fue el nombre dado a la primera prueba de la bomba de hidrógeno francesa, el 24 de agosto de 1968.
Canopus, un cohete sonda argentino.
Canopus II, una versión mejorada del cohete argentino de los 1960. 
Canopus Corporation, un fabricante de tarjetas de edición de video y programas computacionales de edición de video. 
Canopus Foundation, una organización alemana de asistencia social y tecnológica, especializada en proyectos ecológicos.

Música 
Canope, una composición musical de Claude Debussy.

Literatura 
Canopus in Argos, una saga de novelas de ciencia ficción espacial escritas por Doris Lessing.